Aljabjewo () ist der Name russischer Orte:

 Aljabjewo (Bessedino), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Aljabjewo (Tschaplygina), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Aljabjewo (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg